Stoops steht für:

 Stoops (Kentucky), ein Ort im Montgomery County (Kentucky) im US-Bundesstaat Kentucky

Stoops ist der Familienname folgender Personen:

 John Dashiell Stoops (1873–1973), US-amerikanischer Philosoph